Морлакки () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Морлакки, Джузеппина (1846—1886) — итальянская и американская балерина и танцовщица.
 Морлакки, Франческо (1784—1841) — итальянский композитор.